Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 75 кг на Европейских играх 2019 прошли в столице Белоруссии в городе Минск с 21 по 30 июня на площадках спортивного комплекса Дворец спорта «Уручье».

Призёры

Соревнование 
В соревнованиях приняло участие 34 спортсмена из 34 стран. В предварительных боях 1/32 финала состоялись две встречи. Фин Мухаммед Абдилрасун победил словенца Аляжа Венко со счётом 5:0, грузин Георгий Харабадзе одержал победу над сербом Милосавом Савичем с результатом 5:0.

Примечания

Ссылки 
 Бокс на официальном сайте Европейских игр 2019 года

Бокс на Европейских играх 2019